Nørreport var navnet på flere danske byporte:

 Nørreport (København) – en af Københavns byporte
 Nørreport Station – en station ved den tidligere byport
 Nørreport (højhus) - et højhus ved den tidligere byport
 Nørreport (Ebeltoft) – en af Ebeltofts byporte
 Nørreport (Flensborg) – en af Flensborgs byporte
 Nørreport (Fåborg) – en af Fåborgs byporte
 Nørreport (Haderslev) – en af Haderslevs byporte
 Nørreport (Kalundborg) – en af Kalundborgs byporte
 Nørreport (Kolding) – en af Koldings byporte
 Nørreport (Køge) – en af Køges byporte
 Nørreport (Nysted) – en af Nysteds byporte (tvivlsom oplysning)
 Nørreport (Odense) – en af Odenses byporte
 Nørreport (Randers) – en af Randers' byporte
 Nørreport (Ribe) – en af Ribes byporte
 Nørreport (Rudkøbing) – en af Rudkøbings byporte
 Nørreport (Skanderborg) – en af Skanderborgs byporte
 Nørreport (Skive) – en af Skives byporte
 Nørreport (Vejle) – en af Vejles byporte
 Nørreport (Vordingborg) – en af Vordingborgs byporte
 Nørreport (Aarhus) – gade i Aarhus og en af byens byporte
 Nørreport Station (Aarhus) - et letbanestation på gaden
 Nørreport (Åbenrå) – en af Åbenrås byporte